Варлен — фамилия. Известные носители:

 Варлен, Мария Викторовна — Ректор Первого Московского Юридического Института,  член экспертного совета по Высшему и послевузовскому профессиональному образованию Комитета Государственной Думы.
 Варлен, Эжен — французский революционер, деятель Парижской коммуны и Международного товарищества рабочих.